Comitatul Chesterfield sau Chesterfield County se poate referi la următoarele:

Comitate din Statele Unite ale Americii
 Chesterfield County, South Carolina 
 Chesterfield County, Virginia

Altele
USS Chesterfield County (LST-551), o navă americană